Torreorgaz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torreorgaz (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Torreorgaz (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar